Tacuarembó je město v Uruguayi. Další významy:
 Tacuarembó (departement) – správní jednotka v Uruguayi
 Tacuarembó (řeka) – řeka v Uruguayi